Чернятин () — село на Украине, находится в Жмеринском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521087503. Население по переписи 2001 года составляет 1677 человек. Почтовый индекс — 23124. Телефонный код — 4332.
Занимает площадь 1,8 км².

В селе действует храм Первомученика Архидиакона Стефана Жмеринского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23124, Винницкая область, Жмеринский район, с. Чернятин, ул. Первомайская, 29; тел. 3-24-31.

Достопримечательности 
 Дворец Витославских — Львовых (XVII ст.)

Примечания

Ссылки 
 Чернятин на сайте Верховной рады Украины 
 История, фотографии и достопримечательности Чернятина

Населённые пункты Жмеринского района